Розовый флами́нго может означать:
 Розовый фламинго или обыкновенный фламинго — вид птиц из отряда фламингообразных
 Розовый фламинго — дебютный альбом Алёны Свиридовой
 Розовый фламинго — песня Алёны Свиридовой с одноимённого альбома
 Розовые фламинго — американский кинофильм 1972 года
 Пластиковые фламинго — садовое украшение